Olak Kemang (Maro Sebo Ulu), een plaats in Indonesië
Olak Kemang (Danau Teluk), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing